Schodnia – dawne rosyjskie miasto w obwodzie moskiewskim
 Schodnia – wieś w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Ozimek
 schodnia – schody lotniskowe lub na statku